Фердинанд (граф Фландрии)
 Фердинанд (инфант Португальский)